Губернатор штата Гавайи () — глава исполнительной ветви власти и главнокомандующий вооружённых сил данного штата. Кроме того, он отвечает за исполнение законов штата, имеет право собирать , одобрять принятые собранием законопроекты или накладывать на них вето, а также осуществлять помилование, кроме дел о государственной измене и отрешении от должности.

Из 7 губернаторов штата двое избрались на три срока подряд, а трое — на два. Единственным губернатором, занимавшим должность один срок, был первый, , хотя он помимо этого прослужил территориальным губернатором в течение одного срока. Ни один из губернаторов штата не подал в отставку или умер в должности; из губернаторов территории также никто не умер в должности.  был первым американцем азиатского происхождения, ставшим губернатором штата США. Действующим губернатором Гавайев является Джош Грин, вступивший в должность 5 декабря 2022 года.

Губернаторы 
В 1898 году Республика Гавайи была аннексирована Соединенными Штатами Америки. В 1900 году она была организована в территорию Гавайи, а в 1959 году преобразована в штат. Должность президента Республики занимал лишь один человек — Сенфорд Доул, позднее ставший первым губернатором территории Гавайи. До 1893 года на Гавайских островах была монархия (подробнее см. ). С 1893 по 1894 год островами управляло Временное правительство Гавайев, формально главы государства не существовало.

Губернаторы территории Гавайи 
14 июня 1900 года была образована территория Гавайи, сохраняя данный статус в течение следующих 59 лет. Всего должность территориального губернатора занимали 12 человек, назначение на должность производилось президентом США.

Губернаторы штата Гавайи 

21 августа 1959 года территория Гавайи была принята в состав США в качестве штата, сохраняя всю свою территорию, кроме атолла Пальмира. С того момента должность губернатора штата занимали 7 человек.

Губернатор избирается на 4-летний срок, который начинается с первого понедельника после выборов в декабре. Вице-губернатор избирается на тот же срок, а с 1964 года — по тому же бюллетеню, что и губернатор.  установило ограничение срока правления не более двух срока подряд для обоих должностей. Если должность губернатора станет вакантной, вице-губернатор станет губернатором; если губернатор покинет пределы штата или станет неспособен исполнять свои обязанности, вице-губернатор в это время будет исполнять обязанности губернатора.

Другие должности губернаторов 

6 губернаторов Гавайских островов — 4 территориальных и 2 губернатора штата — занимали иные высокие государственные должности помимо поста губернатора. Ниже приведен их список.

См. также

Примечания

Комментарии

Ссылки

Источники 

Гавайи
Губернаторы